Mandello del Lario, een gemeente in de Italiaanse provincie Lecco, regio Lombardije
 Mandello Vitta,  een gemeente in de Italiaanse provincie Novara, regio Piëmont
 V 11 Sport Rosso Mandello, merk sportmotorfiets

Zie ook 
 Mantello